

Geografia
Italia
 Gambara – comune della provincia di Brescia
 Gambara – fiume della provincia di Brescia

Persone 
 Gambara – cognome italiano
 Gambara – leggendaria sovrana dei Longobardi
 Brunoro Gambara – condottiero italiano
 Gastone Gambara – generale italiano
 Giovanni Francesco Gambara – cardinale italiano
 Girolamo Gambara – condottiero italiano
 Lattanzio Gambara – pittore italiano
 Lorenzo Gambara – umanista italiano
 Paola Gambara Costa – nobildonna e beata italiana
 Uberto Gambara – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Veronica Gambara – poetessa italiana

Altro
 Gambara – famiglia italiana
 Gambara – racconto del 1837 di Honoré de Balzac
Gambara – stazione della metropolitana di Milano